Lumberton puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

 Lumberton, una ciudad en el estado de Carolina del Norte.
 Lumberton, una ciudad en el estado de Misisipi.
 Lumberton, un lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México.
 Lumberton, una ciudad en el estado de Texas.